Doğankent (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Doğankent (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Doğankent